Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji U.S. Men's Clay Court Championships 2016 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Ričardas Berankis a Teimuraz Gabašvili, jehož členové v Houstonu nestartovali. Gabašvili se rozhodl nastoupit na paralelně probíhajícím Grand Prix Hassan II v Maroku.

Vítězem čtyřhry se stal nejvýše nasazený americký pár Bob a Mike Bryanovi, který ve finále zdolal dominikánsko-mexickou dvojici Víctor Estrella Burgos a Santiago González výsledkem 4–6, 6–3 a [10–8].

Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů. Získali také rekordní 110. společný titul, premiérový v probíhající sezóně i šestou trofej z Houstonu. Naposledy předtím triumfovali na srpnovém Rogers Cupu 2015 v Montréalu. Mezitím nevyhráli ani jeden z dvanácti turnajů, což byla jejich nejdelší šňůra bez trofeje od sezóny 2001–2002.

Nasazení párů 
 ' Bob Bryan /  Mike Bryan (vítězové)
  Philipp Petzschner /  Alexander Peya (čtvrtfinále, odstoupili)
  Eric Butorac /  Scott Lipsky (čtvrtfinále)
  Steve Johnson /  Sam Querrey (semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

U.S. Men's Clay Court Championships
ATP World Tour 2016
Tenis v USA v roce 2016